— японский визуальный роман, разработанный компаниями 5pb. и Nitroplus. Является второй игрой в серии Science Adventure. История разворачивается спустя год после событий, описанных в Chaos;Head, и повествует о группе студентов, которые по мере продвижения сюжета открывают способ путешествия во времени. Игра имеет нелинейное повествование, делящееся на ветви.

Первая версия Steins;Gate была выпущена 15 октября 2009 года для игровой приставки Xbox 360, впоследствии была портирована для операционной системы Windows 26 августа 2010 года, для PlayStation Portable — 23 июня 2011 года, для iOS — 25 августа 2011 года, для PlayStation 3 — 24 мая 2012 года, для PlayStation Vita — 14 марта 2013, для Android — 27 июня 2013 года. Охарактеризована разработчиками как . Локализована в Северной Америке компанией JAST USA 31 марта 2014 года в коллекционном и цифровом виде. Версии для PS3 и Vita локализованы компанией Pqube в Европе и Северной Америке в 2015 году. Помимо этого, 9 сентября 2016 года была выпущена английская версия для iOS.

Первая манга-адаптация игры с иллюстрациями Сарати Ёми выходила с 26 сентября 2009 года по 2013 год в журнале Monthly Comic Alive издательства Media Factory, в 2015—2016 годах была лицензирована в Северной Америке, вторая, , сосредоточенная на персонаже Судзухе Аманэ, с иллюстрациями Кэндзи Мидзуты — с 28 декабря 2009 года в журнале Monthly Comic Blade.

Аниме-адаптация от студии White Fox вышла в японский эфир в 2011 году. Первые даты показа аниме-адаптации: 6 апреля — 11 сентября 2011 года. Позднее она была лицензирована компанией Funimation. Полнометражный анимационный фильм вышел в прокат 20 апреля 2013 года.

16 июня 2011 года у игры появился фан-диск Steins;Gate: My Darling’s Embrace. 28 октября 2011 года вышло неканоническое продолжение романа в цветовой гамме 8-бит Steins;Gate: Hen’i Kuukan no Octet, ещё одна игра серии — Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram - была выпущена 25 апреля 2013 года. Мидквел романа Врата;Штейна 0 вышел для PS3, PS4 и Playstation Vita 10 декабря 2015 года, аниме-адаптацию получил в 2018 году. Полностью анимированное переиздание оригинального визуального романа, Steins;Gate Elite, было выпущено для PS4, Playstation Vita, Nintendo Switch и Steam в 2018—2019 годах. В версию для Nintendo Switch также включена бонусная игра 8-bit ADV Steins;Gate в стиле игр для Nintendo Entertainment System 1980-х годов.

У романа планируется тематическое продолжение, а также телесериал по мотивам оригинальной истории.

Название 
По словам Хаяси Наотаки, сценариста аниме, слово «Штейн» было вдохновлено именем Альберта Эйнштейна, одного из авторов теории относительности, следствия которой часто используются в произведении. В игре словосочетание  записывается с помощью кандзи, как . Иероглиф камня выбран потому, что слово «Stein» переводится с немецкого как «камень»; а слово «судьба» было добавлено для придания большего эффекта.

Игровой процесс 

Игровой процесс Steins;Gate не требует от игрока большого взаимодействия, поскольку большая часть игрового времени тратится на чтение текста, который появляется на экране, представляющего собой либо диалог между разными персонажами, либо мысли главного героя. Время от времени игроку будет предоставляться возможность выбрать один из нескольких вариантов ответа, который впоследствии повлияет на развитие сюжетной линии игры.

В точках принятия решений Steins;Gate предоставляет игроку функцию , похожую на «триггер иллюзий» из Chaos;Head. Суть этой функции заключается в том, что когда главный герой получает от кого-либо текстовое сообщение, то игрок имеет возможность выбрать: ответить или проигнорировать вызов. Для ответа игроку нужно нажать на одно из выделенных синим цветом слов из текста принятого сообщения, после чего Ринтаро отправит соответствующее электронное письмо. Телефонные звонки и сообщения иногда способны лишь добавлять некоторые сюжетные сцены, но не сюжетную линию в целом, хотя в игре есть определённые моменты, где игроку нужно принять соответствующие меры. В зависимости от того или иного взаимодействия игрока с телефоном сюжет будет развиваться в определённом направлении. В некоторых случаях выбор ответа игроком изменяет окончание игры.

Сюжет

Истинная концовка 
История начинается 28 июля 2010 года в японском районе Акихабара, примерно через год после событий, произошедших в Chaos;Head. Cтудент Токийского электротехнического университета по имени Ринтаро Окабэ приходит в существующее в реальной жизни здание «Радио кайкан» вместе со своей подругой Маюри Сииной с целью посетить конференцию по вопросам путешествий во времени, где находит тело убитой Курису Макисэ, одной из участниц конференции, в луже крови. В панике он выбегает на улицу и отсылает своему другу Дару электронное письмо, в котором сообщает о произошедшем, после сталкиваясь с загадочным феноменом, когда люди на улице внезапно исчезают, а о смерти Курису не знает никто. Однако уже через несколько часов он сталкивается с живой и невредимой Курису, чьё спасение Ринтаро связывает с тем самым электронным письмом, которое, как впоследствии выясняют главные герои, изменило прошлое, и пришло Дару за неделю до того, как Ринтаро его отправил.

Ринтаро является основателем «Лаборатории гаджетов будущего», члены которой занимаются созданием различных гаджетов. Вскоре он понимает, что один из таких гаджетов, «Мобиловолновка», на самом деле является машиной времени, способной отправлять сообщения в прошлое. Через некоторое время Ринтаро с друзьями узнаёт, что организация под названием SERN (пародия на CERN) занимается исследованием путешествий во времени, ставя опыты на людях, каждый из которых, вероятно, закончился смертельным исходом.

Явление, с которым Ринтаро столкнулся в «Радио кайкан», когда отправил письмо, изменившее прошлое, члены лаборатории называют , эксперименты с которыми значительно влияют на происходящее вокруг. Курису Макисэ становится членом лаборатории и помогает Ринтаро в его научных исследованиях. Впоследствии она также создаёт машину, передающую воспоминания в прошлое и позволяющую совершить временной прыжок при помощи образования чёрных дыр. Экспериментируя с отправкой писем, Ринтаро начинает попадать на различные временные ветки. Остальные герои не помнят того, что с ними происходило на других ветках, однако Ринтаро имеет способность под названием «Считывающий Штейнер», позволяющую ему помнить всё, что происходило с ним на других временных ветках.

Организация SERN узнаёт о наличии у «Лаборатории гаджетов будущего» машины времени и посылает отряд, чтобы конфисковать её. В ходе захвата лаборатории погибает Маюри, из-за чего Ринтаро при помощи машины передачи воспоминаний раз за разом переносит воспоминания в прошлое и пытается избежать смерти Маюри, однако что бы он ни делал, она всё равно погибает. Судзуха Аманэ, путешественница во времени, прибывает из будущего, в котором SERN, создав машину времени, захватила мир, во время, в котором живёт Ринтаро, и сообщает ему, что для предотвращения смерти Маюри нужно попасть на «Бета-линию», в которой она не погибает. Чтобы это сделать, Ринтаро необходимо отменить все «D-mail», которые изменяли прошлое, исполняя желания друзей. Ринтаро находит компьютер IBN 5100, и Дару, член лаборатории, взламывает систему SERN, удаляя информацию о «Лаборатории гаджетов будущего». Осознавая, что переход на бета-линию спасёт Маюри, но на этой линии умрёт Курису Макисэ, Ринтаро подвергается сомнениям, поскольку не хочет, чтобы кто-либо умирал. Курису узнаёт об этом и лично соглашается со своей смертью, чтобы не только спасти Маюри, но также предотвратить антиутопическое будущее человечества. Нехотя Ринтаро соглашается и возвращает мир на временную линию «Бета».

Через некоторые время с Ринтаро связывается Судзуха Аманэ, прибывшая из будущего мировой линии «Бета», где произошла Третья мировая война. По словам Судзухи, чтобы не допустить войну, необходимо предотвратить смерть Курису от рук её отца, доктора Накабати, который украл научную работу дочери и опубликовал под собственным именем. Ринтаро отправляется в прошлое и пытается спасти Курису от смерти, однако терпит поражение, случайно убив Курису своими руками. Он впадает в отчаяние, и Аманэ показывает ему видео, записанное им самим в будущем. Ринтаро говорит своему прошлому «я» о том, что способ спасти Курису существует: Ринтаро должен обмануть себя в прошлом, заставив поверить в её смерть, и, таким образом, достичь значения дивергенции в 1,048596 %, то есть перейти на мировую линию, которую Ринтаро называл «Врата Штейна». Ринтаро подвергает опасности собственную жизнь и со второй попытки спасает Курису. Ему удаётся обмануть прошлое и не дать Накабати сбежать с научной работой. Вернувшись на временную линию, которой не угрожает Третья мировая война, Ринтаро случайно встречает Курису, которую он спас от смерти.

Альтернативные концовки 
Роман состоит из одиннадцати глав. Различные выборы игрока на протяжении всей игры могут привести к альтернативным концовкам.

 Концовка Судзухи Аманэ. Ринтаро не посылает D-Mail, который помешал бы ему преследовать Судзуху. Чтобы предотвратить смерть Маюри, он постоянно возвращается в прошлое за два дня до этого. После бесчисленного числа прыжков во времени он теряет личность и эмоции, потому что проживает один и тот же день бесконечно. В конце концов, Судзуха замечает странное поведение Ринтаро. Она говорит, что он медленно «умрёт» изнутри, а мировая дивергенция не изменится. Они оба решают отправиться в прошлое, чтобы предотвратить мрачную антиутопию SERN, несмотря на то, что по прибытии оба, вероятно, потеряют память.
 Концовка Фейрис. Ринтаро не посылает D-Mail, который привёл бы к смерти отца Фейрис, но вернул бы ему IBN 5100. Вместо этого он посылает другой D-Mail, в котором призывает отца Фейрис не расставаться с компьютером. Разница дивергенции в 1 % достигается, но счётчик дивергенции показывает странное значение «.275349 %». На этой мировой линии никто из друзей Ринтаро не помнит его, но они с Фейрис живут вместе, вдвоём участвуя в карточных турнирах RaiNet Access Battlers. Ринтаро разочарован тем, что друзья его не помнят, но рад, что Маюри жива. Он решает начать новую жизнь вместе с Фейрис.
 Концовка Руки Урусибары. Ринтаро не посылает D-Mail, который меняет пол Руки обратно на мужской. Он полностью принимает ожидаемую смерть Маюри и больше не предпринимает никаких попыток её спасти. Ринтаро проводит с ней последние два дня, после чего Маюри умирает от сердечного приступа. Он и Рука решают провести остаток своей жизни вместе, разделив чувство горечи и печали, понятное только им двоим. В сцене после титров показано, что у них родился ребёнок.
 Концовка Маюри Сиины. Ринтаро вынужден сделать выбор между спасением Маюри или Курису. Осознавая свои чувства к Маюри, он и Курису решают вернуться на мировую линию бета, где происходит убийство Курису. После взлома базы данных SERN с помощью IBN 5100, разница дивергенции в 1 % достигается. Ринтаро клянётся сохранить воспоминания о Курису, Маюри становится его девушкой.
 Концовка Курису Макисэ является неполной истинной концовкой. Чтобы достичь её, необходимо несколько раз ответить на сообщения Курису по телефону, но в последнем выборе отказаться от ответа. Это позволяет Ринтаро и Курису признаться в своих чувствах. В отличие от истинной концовки, продолжения после титров нет, одиннадцатая глава романа закрыта, и смерть Курису не предотвращена.

Разработка 
Steins;Gate — вторая совместная работа 5pb. и Nitroplus после Chaos;Head. Как и предыдущая, эта игра построена на концепции «99% науки (реальности) и 1% фантазии». Разработкой Steins;Gate руководил Тиёмару Сикура. Персонажей романа создал Рёхэй Фукэ, также известный как «Huke» — иллюстратор серии игр Metal Gear и создатель франшизы Black Rock Shooter. «Гаджеты будущего» разработал Sh@rp. За сценарий были ответственны Наотака Хаяси (5pb) и Баё Симокура (Nitroplus). Продюсером являлся Тацуя Мацухара (5pb), художником-постановщиком — Тосо Пэхара (Nitroplus). Музыку к игре написали Такэси Або (5pb) и Тосимити Исоэ (Zizz Studio).  Сикура, Хаяси, Мацухара, Або и Исоэ ранее совместно работали над Chaos;Head. Название «Steins;Gate» не имело конкретного смысла, оно было образовано от немецкого слова «Stein», означающего «камень», и связано со знаменитым физиком Альбертом Эйнштейном.

Steins;Gate был вдохновлён более ранними визуальными романами, написанными Хироюки Канно. К ним относятся Eve Burst Error (1995) и, прежде всего, YU-NO: A Girl Who Chants Love at the Bound of this World (1996), где происходят путешествия во времени.

Мацухара, придумавший концепцию системы телефонных триггеров, рассказал, что изначально хотел включить в неё собственный мобильный телефон игрока. Однако от этой идеи пришлось отказаться из-за опасений, что она может противоречить японским законам о защите персональных данных. Когда Хаяси спросили, будет ли система телефонных триггеров использоваться в возможном продолжении игры, он ответил, что рассчитывает на отказ от её использования, вспоминая, как восклицал во время написания содержания текстовых сообщений: «Кто придумал эту систему!». Хотя Сикура не принимал непосредственного участия в написании сценария, Хаяси говорил, что он помогал с общим сюжетом и оказал содействие во второй половине истории. В частности, Сикура очень многое внёс в часть, связанную с аспектами истории о путешествиях во времени. Хаяси заявил, что, хотя он не желал, чтобы в сценарии повторялся один и тот же текст снова и снова, в конечном итоге это было неизбежно из-за того, что игроку приходилось путешествовать во времени, поэтому он старался подчеркнуть общий темп развития сюжета и то, как он разворачивался. Касаемо самой темы путешествий во времени, Хаяси полагал, что она кажется чрезмерно заезженной, и выразил беспокойство по этому поводу, услышав предложение Сикуры.

До анонса Steins;Gate на сайте 5pb. был размещён тизер, в котором игра называлась просто Project S;G, и говорилось, что это будет сотрудничество между 5pb. и Nitroplus. Nitroplus также намекали на это на своём сайте, посвящённом 10-летию компании. Мацухара, который также был продюсером Chaos;Head, ранее пояснял, что игра будет сосредоточена на Акихабаре и что проект с Nitroplus будет второй частью в серии . 12 июня 2009 года обратный отсчет истёк, и название Steins;Gate было раскрыто.

Кана Ханадзава рассказывала, что радовалась избранию на роль Маюри, так как считала, что возможность исполнить роль в серьёзной игре может выпасть не часто. Кроме того, она отметила, что игра даёт игроку больше острых ощущений, чем пугающих, и это побуждает его продолжить чтение.

Выпуск продукции 
О готовности романа к тиражированию стало известно 18 сентября 2009 года, спустя несколько недель, 7 октября 2009 года, у Steins;Gate появилась демоверсия, включающая в себя пролог и первую главу романа, доступная изначально исключительно подписчикам Xbox Live Gold. 14 октября демоверсия стала доступна для всех пользователей платформы. Игра была выпущена в стандартном и лимитированном издании 15 октября 2009 года. Лимитированное издание содержало в себе копию игры, модель «Гаджета будущего №3 Детектор лжи» и артбук в твёрдой обложке, который включал в себя иллюстрации, информацию о вселенной игры, а также комментарии сотрудников компании. На Windows игра была выпущена 26 августа 2010 года и содержала дополнение к сценам романа. 23 июня 2011 года портатирована на PlayStation Portable. В игру включены элементы из загружаемого содержимого версии для Xbox 360, а также новый вступительный ролик, новая открывающая и финальная тема. Для устройств Apple iOS выпущена 25 августа 2011 года. Порты игры для PlayStation 3 и PlayStation Vita с новым вступительным роликом были выпущены вместе со спин-оффом Steins;Gate: Darling of Loving Vows 24 мая 2012 года и 14 марта 2013 года соответственно. Ко всем копиям прилагался бесплатный билет в кино на предстоящий фильм. Версия для PlayStation 4, отличающаяся более высоким качеством материалов, чем предыдущие, под названием Steins;Gate HD была включена в комплект с первыми тиражами Steins;Gate 0 в Японии. Через обратную совместимость версия для Xbox 360 стала доступна и на Xbox One 19 мая 2017 года вместе со спин-оффами Steins;Gate: Darling of Loving Vows и Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram.

На выставке Anime Expo 2013 компания JAST USA объявила, что лицензирует PC-версию игры в Северной Америке. Игра была выпущена 31 марта 2014 года в ограниченном издании, а также в цифровом виде. Ограниченное издание содержало коллекционный бокс, фан-книгу с иллюстрациями, набор репликаций значков «Лаборатории гаджетов будущего», руководство и диск с игрой. Позже последовал выпуск физических стандартизированных изданий. 16 декабря 2014 года PQube объявила, что выпустит версии игры для PlayStation 3 и PlayStation Vita в Северной Америке и Европе в 2015 году. 1 мая 2018 года компания Spike Chunsoft получила у Mages/5pb права на издание Steam-версии игры.

Синопсис

Сеттинг и тематика 
В романе «Врата;Штейна» находят отражение достопримечательности квартала Акихабара, такие как «Радио Кайкан». По словам Тиёмару Сикуры, главного разработчика игры, Акихабара стала центральным местом действия потому, что считается кварталом с доступными для техников электронными комплектующими, а лейтмотивом романа является научно-фантастическая тема путешествий во времени. Не малую роль во «Вратах;Штейна» играет и анализ причинно-следственных связей. Протагонист вынужден перемещаться в прошлое в попытке изменить будущее, каждый раз меняя план действий. Помимо этого, роман содержит в себе элементы твёрдой научной фантастики.

Персонажи 
 — 18-летний студент первого курса Токийского электротехнического университета. Основатель «Лаборатории гаджетов будущего» в Акихабаре, где проводит большую часть свободного времени. Сотрудник лаборатории, или LabMem, № 001. Эксцентричный юноша, провозгласивший себя сумасшедшим учёным. Часто использует псевдоним . Среди друзей также известен как «Окарин». Постоянно говорит о некой таинственной «Организации», которая следит за ним; разговаривает сам с собой по телефону, специально создавая образ чокнутого, высокомерного человека. Носит белый лабораторный халат. Обладает уникальной возможностью помнить события предыдущих мировых линий после искажений, которой дал название «Считывающий Штейнер» ().

На самом деле Ринтаро — добросердечный человек, помогающий попавшим в беду ближним. Создал образ «сумасшедшего учёного» только для того, чтобы помочь Маюри Сиине, подруге детства, перенести утрату бабушки. Более того, он защитил Руку Урусибару, когда на того напали хулиганы, и с того времени стал для него примером для подражания.

 Сэйю: Мамору Мияно

 — 16-летняя, слегка легкомысленная подруга детства Ринтаро. LabMem № 002. Занимается созданием костюмов для косплея и работает неполный рабочий день официанткой в мэйд-кафе. Посещает второй курс частной подготовительной школы при университете. Называет себя , смешивая имя с фамилией. Коронное слово: , используется в качестве приветствия или междометия. За несколько лет до событий романа при неизвестных обстоятельствах потеряла бабушку и перестала разговаривать, и, тогда Окабэ объявил себя «сумасшедшим учёным», а Маюри — своей «заложницей», после чего она вновь стала говорить.
 Сэйю: Кана Ханадзава

 — 19-летний студент первого курса Токийского электротехнического университета. LabMem № 003. Хакер, отлично разбирающийся как в аппаратном, так и в программном обеспечении компьютера. Также знаком со всем, что относится к культуре отаку. Ринтаро и Маюри дали ему прозвище . Ринтаро также иногда называет его , хотя сам он предпочитает называть себя просто . Его часто раздражает бредовое поведение Ринтаро. Появился в романе Robotics;Notes под псевдонимом «DaSH» (от Daru Super Hacker) и в сиквеле Robotics;Notes DaSH.
 Сэйю: Томокадзу Сэки

 — главная героиня игры, 18-летняя талантливая исследовательница неврологии в американском университете. LabMem № 004. Хорошо знает английский язык. Экстерном окончила американскую школу, в 17 лет опубликовала статью во всемирно известном журнале Science (в аниме название заменено на Sciency). Ринтаро часто называет её  или придуманным им прозвищем —  (саму Курису это очень раздражает). Она — тихая цундэрэ, хотя всякий раз возражает, когда её так называют. Находится в сложных отношениях со своим отцом и не виделась с ним несколько лет. Пишет на @chan (аналог 2channel в игре) под ником «КуриГохан и Камэхамэха». Этот ник можно увидеть в девятом эпизоде Robotics;Notes в соцсети TwiPo (пародия на Twitter).
 Сэйю: Асами Имаи

 — 20-летняя девушка, познакомившаяся с Ринтаро в Акихабаре. LabMem № 005. По сюжету, разыскивает в Акихабаре ретро-компьютер IBM 5100. Чрезвычайно дорожит своим мобильным телефоном и очень волнуется, когда кто-либо к нему прикасается. Она очень застенчива, в связи с чем предпочитает реальному общению обмен электронными письмами, использует телефон для разговора с человеком, даже когда тот находится в непосредственной близости от неё, за что получила от Ринтаро прозвище . Это, однако, маска, за которой она скрывает совершенно иную, коварную личность.
 Сэйю: Саори Гото

 (Лука в английской версии игры и переводе «Ваканим Россия», возраст — 16 лет) — LabMem № 006. Юноша с женскими чертами лица и характера, в связи с чем внешне неотличим от девушки. Работает в синтоистском храме своего отца. Носит одежду, характерную для мико. Ринтаро обычно обращается к нему как , что в японском языке характерно для женских имён. Близкий друг Маюри.
 Сэйю: Ю Кобаяси

 (в русском издании манги Фелис, настоящее имя , возраст — 17 лет) — LabMem № 007. Работает в тематическом мейд-кафе «Mayqueen Nyan-Nyan» и является там самой популярной официанткой. Живёт, не выходя из театрального образа нэко. Обладает выдающимися способностями к игре RaiNet Access Battlers, из-за чего не испытала ни одного поражения в ней. Склонная добавлять в речи частицу .
 Сэйю: Харуко Момои

, настоящее имя  Возраст — 18 лет. LabMem № 008. Работает неполный рабочий день у Юго Тэннодзи. Любит кататься на велосипеде и по какой-то причине не ладит с Курису. Путешественник во времени из будущего, писавшая в интернете сообщения от имени Джона Тайтора. Дочь Итару и Аманэ Юки, которой было предсказано родить через 7 лет, как раз в год рождения Судзухи. Центральный персонаж манги Steins; Gate: Bōkan no Rebellion.
 Сэйю: Юкари Тамура

 — владелец дома, в котором Ринтаро снимает квартиру под лабораторию. Владеет магазинчиком-мастерской по ремонту телевизоров на первом этаже. Живёт со своей дочерью Наэ. Очень крупный и сильный, имеет внешность «качка», грубый и нетерпеливый по отношению к Окабэ. Ринтаро дал ему прозвище «Мистер Браун» за его страсть к электронно-лучевым трубкам () телевизора. Центральный персонаж манги Steins;Gate: Onshū no Braunian Motion.
 Сэйю: Масаки Тэрасома
 — дочь Юго, хорошо ладит с Судзухой и Маюри, но боится Ринтаро. Появляется в Robotics;Notes и Robotics;Notes DaSH как сотрудник JAXA.
 Сэйю: Аяно Ямамото

 — отец Курису и один из главных антагонистов романа. Его желание затмить дочь в научной сфере в конечном счёте приведёт к Третьей мировой войне. Настоящее имя: .
 Сэйю: Мицуру Огата

Манга 
26 сентября 2009 года манга-адаптация с иллюстрациями Сарати Ёми начала выходить в журнале Monthly Comic Alive издательства Media Factory. Хотя манга была опубликована до визуального романа, история вдохновлена игрой.

Кроме этого, существует ещё четыре вариации истории манги.
  с иллюстрациями Кэндзи Мидзуты начала публиковаться в журнале Monthly Comic Blade издательства Mag Garden в феврале 2010 года. Манга сосредоточена на Судзухе Аманэ, события повествуются с её точки зрения.
  с иллюстрациями Такэси Мидзогути публикуется в веб-журнале Famitsu Comic Clear, рассказ идёт с позиции Юго Тэннодзи.
  с иллюстрациями Юдзухары Мориты начала публиковаться в журнале Comptiq издательства Kadokawa Shoten в феврале 2011 года, в октябре 2011 года переехал в журнал Monthly Shonen Ace. Манга сосредоточена на главной героине Курису Макисэ, рассказ ведётся с её точки зрения.
  начала публиковаться в Comic Blade в августе 2011 года.

Комедийная спин-офф манга под названием  с иллюстрациями Нини начала публиковаться в журнале Monthly Comic Alive издательства Media Factory в марте 2011 года.

Книга, содержащая информацию и дизайн Steins;Gate, была опубликована Enterbrain 26 февраля 2010 года.

Аниме

Steins;Gate 
25 июля 2010 года Тиёмару Сикура объявил на своей странице в Twitter, что игра Steins;Gate будет адаптирована в аниме. Более подробная информация об адаптации стала известна в сентябре 2010 года из журналов Newtype и Comptiq. 24-серийная адаптация проводилась компанией White Fox и вышла в эфир в Японии 5 апреля 2011 года. Режиссёрами аниме стали Хироси Хамасаки и Такуя Сато, сценаристом — Дзюкки Ханада, композиторами — Такэси Або и Дзюн Мураками. В июне Funimation Entertainment лицензировала сериал на английском языке в Северной Америке.

22 февраля 2012 года на девятом Blu-Ray вышел специальный эпизод о путешествии Окабэ, Дару, Маюри и Руки в Америку, названный .

В конце 24 серии был показан десятисекундный тизер, объявляющий о съёмках полнометражного аниме.

Steins;Gate: The Movie − Load Region of Déjà Vu 
Весной в 2013 году в Японии состоялась премьера полнометражного фильма под названием . Начало фильма происходит в Японии осенью 2010 года. Курису приезжает на научную конференцию, и на следующий день ей приходится столкнуться с невероятным — Окарин исчезает прямо у неё на глазах, а окружающие ведут себя так, словно его никогда не существовало. Фильм был снят на студии White Fox режиссёром Кандзи Вакабаяси.

Steins;Gate: Soumei Eichi no Cognitive Computing 
Премьера четырех эпизодов ONA  состоялась осенью 2014 года в Японии. Они были сняты по заказу IBM Japan, чтобы продвинуть технологии когнитивных компьютеров, на студии White Fox режиссёром Кэнъитиро Муракавой.

Steins;Gate: Kyoukaimenjou no Missing Link — Divide By Zero 
Осенью 2015 года в Японии вышел специальный эпизод . Первая половина полностью повторяет 23 серию оригинального сериала, но события второй отличаются тем, что Маюри не поощряет Окарина на вторую попытку спасти Курису, а жалеет и отказывает Судзухе, в результате чего переход на временную линию «Врата Штейна» не произошёл и герои остались на прежней, что привело к событиям Steins;Gate 0.

Steins;Gate 0 

Выход нового 23-серийного сериала состоялся весной 2018 года.

Steins,Gate 0: Valentine’s of Crystal Polymorphism — Bittersweet Intermedio 
Дополнительный эпизод сериала «Врата;Штейна 0», посвящённый Дню Святого Валентина, под названием  вышел зимой 2018 года в Японии.

Музыка и радиопостановки 
В Steins;Gate четыре основные музыкальные темы:
 «Sky Clad Observer», открывающая тема. Исполнитель — Канако Ито, автор текста — Тиёмару Сикура. Сингл «Sky Clad Observer» вышел 28 октября 2009 года.
 «Another Heaven», одна из двух закрывающих тем. Исполнитель — Канако Ито, автор текста — Ёсихиро Суда.
 ", вторая закрывающая мелодия. Исполнитель — Юи Сакакибара, автор текста — Тацухи Хаяси. Сингл вышел 25 ноября 2009 года.
 «Technovision», музыкальная вставка в исполнении Канако Ито. «Technovision» была включена в альбом Ито Stargate, вышедший 26 августа 2009 года.

Саундтрек к игре вышел 3 февраля 2010 года на двух дисках в связке из трёх. В него вошли и записи интернет-радио, фоновая музыка из игры, а также укороченные вокальные версии треков. Клавир треков также включили в саундтрек. В 4-м эпизоде звучит песня «Watashi☆LOVE na☆Otome!» Afilia Saga East, также её можно услышать в продолжении игры Steins;Gate.

Музыкальная тема в аниме делится на две части: открывающая и закрывающая. В качестве открывающей заставки используется сингл Канако Ито «Hacking to the Gate». Первые 22 серии играет первая часть песни, в сериях 23 и 24 — вторая. В качестве закрывающей темы используется  в исполнении Юи Сакакибары (в конце титров она упоминается как FES, участница группы  из Chaos;Head), звучит первые 21 серии. В 22 серии в качестве закрывающей темы используется один из фоновых треков к аниме, «Gate of Steiner», в сериях 23 и 24 используются «Sky Clad no Kansokusha» и «Another Heaven» соответственно в исполнении Канако Ито. Саундтрек к аниме, Steins;Gate Original Soundtrack, вышел 27 июля 2011 года, в комплекте с STEINS; GATE Vol.2 [Limited Edition] [Blu-ray].

Авторы фоновой музыки к аниме-сериалу — Такэси Або и Дзюн Мураками.

Восприятие

Визуальные романы 
Мэган Салливан из IGN положительно оценила визуальный роман Steins;Gate. Во время игры она наслаждалась тем, как Ринтаро взаимодействует со своими друзьями и элементами науки в сюжете игры. Она также была удивлена тем, какие трудные решения ему приходилось принимать во время игры, признаваясь, что иногда ей приходилось плакать, нажимая кнопку «отправить» на телефоне Ринтаро. Единственное, что разочаровало Мэган в истории Steins;Gate, — это элементы романтики во второй половине игры. Она считала, что в реальной жизни девушки не могли проявить к Ринтаро романтических чувств, когда тот пытался забрать у них то, что приносило им счастье.

Манга-адаптация

Аниме-адаптации

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 Официальный сайт игры Steins;Gate
 Официальный сайт аниме Steins;Gate
 В базах данных

Манга 2009 года
Визуальные романы
Компьютерные игры 2009 года
Научно-фантастические компьютерные игры
Игры для Windows
Игры для Xbox 360
Литература о путешествиях во времени
Фильмы о временной петле
Компьютерные игры о путешествиях во времени
Компьютерные игры с альтернативными концовками
Steam-игры
Компьютерные игры в жанре альтернативная история